Мондоньедо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Сентраль. Занимает площадь 144 км². Население — 4406 человек (на 2010 год).

Население

Города-побратимы 
 Ферроль, Испания

 Трегье, Франция

Примечания

Ссылки 
 
 Mondoñedo
 Fotos de Mondoñedo
 Mondoñedo
 Información sobre Mondoñedo
 Su historia

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго